Gastrochilus fuscopunctatus — эпифитное трявянистое растение семейства Орхидные. 

Вид не имеет устоявшегося русского названия, в русскоязычных источниках используется научное название Gastrochilus fuscopunctatus.

Синоним 
По данным Королевских ботанических садов в Кью:
 Saccolabium fuscopunctatum Hayata, 1912

Биологическое описание 
Цветы до 9 мм в диаметре.

Ареал 
Тайвань.

В культуре 
Свет: 20000—30000 люкс (рассеянный свет, лёгкое притенение).

Температурная группа умеренная.

Субстрат никогда не должен пересыхать полностью. Цветение в любое время года.

Наиболее предпочтительна посадка на блок.

Болезни и вредители

Литература 
 Klaassen A, 1987, Bij de voorplaat Gastrochilus fuscopunctatus Hay. Orchideeen 49. (1): 2—3.
 Repertorium Specierum Novarum Regni Vegetabilis, Beihefte 4: 288. 1919.
 Flora of China Editorial Committee, Addendum, 200?. Fl. China ,Checklist Addendum.

Ссылки 
 Gastrochilus fuscopunctatus на сайте Internet Orchid Species Photo Encyclopedia
 Gastrochilus fuscopunctatus на сайте tropicos.org
 Gastrochilus fuscopunctatus на сайте Electronic Plant Information Centre of Royal Botanic Gardens, Kew

Примечания 

Орхидные
Комнатные растения
Флора Юго-Восточной Азии
Эндемики Тайваня